Ranheim steht für:

 Ranheim (Trondheim), ein nordöstlicher Stadtteil von Trondheim in der norwegischen Provinz Trøndelag

Ranheim ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ranheim (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler